{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | LG Cup 
|-
|align = "center" | Престон, Англия
|-
|align = "center" | 4 — 12 октября 2003
|-
|align = "center" | Guild Hall
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 82 500
|-
| Высший брейк — 147 (Джон Хиггинс)
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 2002 — Крис Смолл
|-
| Чемпион 2003 — Марк Уильямс 
|-
| Финалист — Джон Хиггинс
|-
|}Гран-при 2003''' (, более известен как LG Cup 2003'' — по названию спонсора LG) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 4 по 12 октября 2003 года в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 9:5.

В последний раз спонсором турнира выступила компания LG Electronics.

Высший брейк 

 147 — Джон Хиггинс (финал)
 136 — Брайан Морган (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Гран-при (снукер)
2003 год в снукере